Сіре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сіре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сіре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона